Schieferegg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schieferegg (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Schloss Schieferegg, in Kronstorf, Oberösterreich